Arakan est le nom :
En Birmanie :
d'un État,
du groupe ethnique majoritaire dans la population de cet État,
de la chaîne de montagnes qui sépare cet État du reste de la Birmanie,
Aux Philippines, d'une ville de la province de Cotabato dans l'île de Mindanao.

Conflit dans l'État d'Arakan, conflit armé en Birmanie depuis 2016.
 Arakan est aussi le surnom donné à l'acteur Kanjūrō Arashi au Japon.

Homonymie de toponyme